Grandidier est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alfred Grandidier (1836-1921), naturaliste et explorateur français ;
 Ernest Grandidier (1833-1912), explorateur français, frère d'Alfred ;
 Guillaume Grandidier (1873-1957), géographe français, fils d'Alfred ;
 Jean Grandidier (1917-2004), footballeur français ;
 Philippe-André Grandidier (1752-1787), abbé et historien français.

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien